МакА́йвер, за правописом 2019 року — Мак-Айвер (Макайвер, МакІвер, Маківер, ) — шотландське та північно-ірландське прізвище. Походить від ґельського Mac Íomhair (МакЙомайр) у значенні «син Íomhar а» (Йомайра). Ґельське ім'я Íomhar є похідним від давньоскандинавського імені Ivarr (Іварр). Схожим прізвищем є McKeever (МакКівер).

Відомі носії 

 Джоел Макайвер (* 1970) — британський письменник.
 Норм Макайвер (* 1964) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Роберт МакАйвер (1882-1970) — шотландсько-американський соціолог, політолог, філософ і педагог.
 Роуз МакАйвер (* 1988) — новозеландська актриса театру і кіно.

Інші області застосування 

 МакАйвер — один з гірських кланів Шотландії.

Прізвища
Ірландські прізвища
Шотландські прізвища